Бія — річка у штаті Амазонас в Бразилії, права притока річки Жутай
 Бія — річка в Республіці Алтай і Алтайському краї Росії.
 Бія — у давньогрецькій міфології первісна сила.

Див. також 
 Віняшур-Бія
 Нова Бія
 Стара Бія